Cataract steht für

 Cataract (Band), Schweizer Thrash-Metal-Band
 Cataract (Lied)
 Cataract (Wisconsin), Ortschaft im Monroe County, Wisconsin in den Vereinigten Staaten
 Cataract (New South Wales), Ortschaft in Australien
 Cataract Machine and Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Cataract Covered Bridge, in Cataract, Indiana, ID-Nr. 05000339
 Cataract Engine Company No. 3, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000645

Siehe auch:
 Katarakt
 Cataract Falls
 Cataract River